De Vlag van Zuid-Korea
Taegukgi (film), een Zuid-Koreaanse film